Hsin-hui-hsien kan syfta på följande platser:

Kina 

 Jiangmen (prefekturhuvudort i Kina), Guangdong, 
 Xinhui (ort i Kina), Guangdong, 

Robotskapade Kinaförgreningar